Le tournoi de qualification du simple dames de l'US Open de tennis 2016 se déroule du 23 au .

16 des 128 joueuses engagées se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de trois tours.

Primes et points 

 Une joueuse issue des qualifications reçoit les points WTA de son dernier tour du tableau principal plus 40 points supplémentaires et la prime de son dernier tour.

Têtes de série 

|-
|1|| Kristína Kučová ||align=center| Qualifiée || Sara Sorribes Tormo (25)
|-
|2|| Duan Ying-Ying ||align=center| Qualifiée || Rebecca Peterson (24)
|-
|3|| Tamira Paszek || align="center" ||| Viktoriya Tomova
|-
|4|| Donna Vekić ||align=center|  || Nadia Podoroska
|-
|5|| Zhang Kai-Lin || align="center" ||| Kristie Ahn
|-
|6|| Mandy Minella ||align=center| Qualifiée || Eri Hozumi
|-
|7|| Alison Van Uytvanck ||align=center|  || Catherine Bellis
|-
|8|| Marina Erakovic || align="center" ||| Wang Yafan
|-
|9|| Elizaveta Kulichkova || align="center" ||| Taylor Townsend
|-
|10|| Risa Ozaki ||align=center|  || Jessica Pegula (28)
|-
|11|| Ana Bogdan ||align=center| Qualifiée || Françoise Abanda
|-
|12|| Jana Čepelová ||align=center|  || Barbara Haas (29)
|-
|13|| Irina Khromacheva || align="center" ||| Liu Fangzhou
|-
|14|| Misa Eguchi || align="center" ||| Myrtille Georges
|-
|15|| Tatjana Maria ||align=center|  || Laura Robson (WC)
|-
|16|| Kristýna Plíšková || align="center" ||| Aleksandra Krunić
|}

|-
|17|| Verónica Cepede Royg || align="center" ||| Amanda Anisimova (WC)
|-
|18|| Jennifer Brady ||align=center|  || Taylor Townsend
|-
|19|| Han Xinyun ||align=center|  || Wang Yafan
|-
|20|| Océane Dodin || align="center" ||| Nadia Podoroska
|-
|21|| Julia Boserup || align="center" ||| Grace Min
|-
|22|| Sílvia Soler Espinosa || align="center" ||| Françoise Abanda
|-
|23|| Amra Sadiković || align="center" ||| Antonia Lottner
|-
|24|| Rebecca Peterson ||align=center|  || Duan Ying-Ying (2)
|-
|25|| Sara Sorribes Tormo ||align=center|  || Kristína Kučová (1)
|-
|26|| Elitsa Kostova ||align=center|  ||  Aleksandra Krunić
|-
|27|| Elise Mertens ||align=center| Qualifiée || Kristie Ahn
|-
|28|| Jessica Pegula ||align=center| Qualifiée || Risa Ozaki (10)
|-
|29|| Barbara Haas ||align=center| Qualifiée || Jana Čepelová (12)
|-
|30|| Lourdes Domínguez Lino || align="center" ||| Cindy Burger
|-
|31|| Isabella Shinikova || align="center" ||| Laura Robson (WC)
|-
|32|| Ivana Jorović || align="center" ||| Montserrat González
|}

Qualifiées 

  Kristína Kučová
  Duan Ying-Ying 
  Montserrat González
  Nadia Podoroska
  Elise Mertens
  Mandy Minella
  Catherine Bellis
  Wang Yafan
  Taylor Townsend
  Jessica Pegula
  Ana Bogdan
  Barbara Haas
  Richèl Hogenkamp
  Antonia Lottner
  Laura Robson 
  Aleksandra Krunić

Repêchée 
Une place de lucky loser est par ailleurs attribuée pour participer au tableau principal à la suite du forfait de Sloane Stephens. Une joueuse est tirée au sort parmi les meilleures joueuses éliminées au dernier tour des qualifications. Il s'agit de :
  Alison Van Uytvanck

Tableaux

Première qualifiée

Deuxième qualifiée

Troisième qualifiée

Quatrième qualifiée

Cinquième qualifiée

Sixième qualifiée

Septième qualifiée

Huitième qualifiée

Neuvième qualifiée

Dixième qualifiée

Onzième qualifiée

Douzième qualifiée

Treizième qualifiée

Quatorzième qualifiée

Quinzième qualifiée

Seizième qualifiée

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple dames de l'US Open de tennis 2016
 Tournoi de qualification du simple messieurs

2016
Tennis féminin en 2016